OEF steht für
Oberhessische Eisenbahnfreunde
Operation Enduring Freedom

Abkürzung